Canal 2 de Villa María es una frecuencia local perteneciente al canal de televisión por cable  de la ciudad de Villa María, que emite en el interior de la Provincia de Córdoba y cuyo nombre original fue Varcín S.A. (1963-1984), luego reconvertida por sus dueños a Multivisión S.A. (1984-1994).  

Posteriormente, hacia mediados de 1994, los abonados de Multivisión S.A. fueron vendidos a VCC S.A. (Video Cable Comunicación S.A., que operaba bajo el nombre de fantasía de Videovisión en la provincia de Córdoba). VCC S.A. vende en el año 1998 sus 24 000 abonados a Multicanal S.A.. Con la aprobación  de la fusión de Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., en diciembre de 2007, por parte de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, los abonados de Villa María terminaron siendo propiedad del conglomerado Grupo Clarín, bajo el nombre de Cablevisión S.A..  

Canal 2 de Villa María emitió su señal por primera vez el 21 de septiembre de 1963 desde sus oficinas en la calle Corrientes al 1000. Es una señal de CCTV (Circuitos Cerrados de Televisión). Esa frecuencia local, identificada como Canal 2, fue el espacio audiovisual cuyo objeto fue siempre reflejar la cultura local y la formación de la identidad vernácula.

Bibliografía 

 TORIBIO, Lorenzo (2004). 41 Años de Televisión en Villa María, septiembre de 2004, Villa María, Córdoba, Argentina. Editorial: ΈIKONOΣ.ISBN 987-22005-0-5.

Canales de televisión de la provincia de Córdoba
Villa María
Canales de televisión de Argentina fundados en el siglo XX
Canales y estaciones de televisión fundados en 1963
Argentina en 1963